Théoric :

 Théoric (magazine)
 Théoric (personnage)